Nuit et Brouillard (album) - album van Jean Ferrat met onder meer onderstaand lied
 Nuit et brouillard (Jean Ferrat) - lied van Jean Ferrat
 Nuit et Brouillard - Franse documentaire

Zie ook
 Nacht und Nebel - type vernietigingskampen